«Приходи́ на меня́ посмотре́ть» — художественный фильм, поставленный в  году по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Режиссёрский дебют актёра Олега Янковского и оператора Михаила Аграновича.

Картина — победитель конкурса «Выборгский счёт» кинофестиваля «Окно в Европу» (2001 год).

Сюжет 
Татьяна, женщина среднего возраста, живёт в Москве со своей больной матерью Софьей Ивановной, которая последние десять лет не может ходить и очень переживает, что дочь осталась старой девой. Матери представляется, что в этом только её вина — в желании удержать Татьяну около себя.

За неделю до Нового года Софья Ивановна заявляет, что умрёт в ближайшие 2—3 дня и ей бы хотелось уйти, зная, что дочь счастлива. В отчаянии она трижды стучит костяшками пальцев по столу. В квартире гаснет свет, раздаётся стук в дверь. На пороге стоит незнакомый мужчина с букетом роз и шампанским. Оказалось, он шёл на свидание к молодой любовнице и ошибся домом. Татьяне приходит в голову идея представить этого человека своим женихом. Тот, проявляя здоровый авантюризм, решается подыграть Татьяне. Позвонив своей возлюбленной, он излагает версию внезапного совещания на работе, забывая, что у неё стоит определитель номера. Девушка перезванивает, трубку поднимает Татьяна… Игорь пытается перезвонить, но обратной связи нет. Софья Ивановна благословляет дочь и Игоря, обещая прожить 2—3 месяца, чтобы дождаться их свадьбы. После обмена мнениями с Татьяной Игорь уходит.

Радуясь, что у дочери есть жених, Софья Ивановна высказывает пожелание, что было бы хорошо иметь ещё и внучку.

Чтобы утешить умирающую маму, Татьяна подговаривает продавщицу Дину из овощного магазина сыграть роль внезапно найденной дочери, от которой она якобы отказалась ещё в роддоме. Эта сцена происходит на глазах у Игоря, который решил продолжить случайное знакомство, так как ему очень пришёлся по душе уют, царящий в доме у женщин и которого ему так не хватает в жизни. Однако присутствия Игоря при встрече с названной внучкой не предполагалось. Выкручиваясь и импровизируя, Татьяна назначает Игоря отцом своей якобы дочери… Счастливая Софья Ивановна дарит фамильные драгоценности вновь обретённой внучке.

Обалдевшая от подарка «внучка» объявляет о неотложных делах и уходит вместе с драгоценностями. Игорь считает, что Татьяна переборщила с враньём, после чего те ссорятся, и  Игорь в запале даёт Татьяне пощёчину. Но той это даже нравится, так как ни с одним мужчиной её отношения не доходили до таких страстей.

Вечер Нового года. Мать настаивает на том, чтобы Татьяна провела праздник с Игорем, и та уходит в зимний город практически в никуда. На улице происходит неожиданная встреча с «дочерью» — Дина, в образе Деда Мороза на костылях, направлялась к Татьяне с целью вернуть подаренные «бабушкой» фамильные драгоценности… Таня предлагает Дине «сдаться» и рассказать всю правду Софье Ивановне, но Дина отговаривает Татьяну. Потому как выросшей в детдоме и неблагополучной приемной семье Дине неожиданно полюбилась так тепло принявшая ее «бабушка». Вместе они приходят домой, где застают Софью Ивановну, которая встала на ноги. Под бой курантов в костюме ещё одного Деда Мороза на лестничной площадке появляется и Игорь, который делает предложение Татьяне и просит у неё прощения за пощёчину. На что Татьяна замечает, что это её лучшее воспоминание. 

«Внучка» объявляет о беременности… Софья Ивановна счастлива. Теперь у неё полная семья: дочь, зять, внучка и скоро будет правнук. Она просит внучку поторопиться, потому как считает, что ей недолго радоваться с ними: «И не уговаривайте, года три-четыре! Не больше!». И лишь одно её удручает, что у её правнука не будет отца. Дина отвечает: «Если б я знала, кто это мог быть». Но Софья Ивановна и слушать ничего не желает, и на эмоциях трижды стучит костяшками пальцев по столу, произнося фразу: «У моего правнука должен быть отец!». В этот момент раздаётся стук в дверь. Удивлённая Дина идёт открывать, все смотрят ей в след с загадочными улыбками. Никто уже не сомневается, что снова произошло чудо.

В ролях 
 Екатерина Васильева — Софья Ивановна
 Ирина Купченко — Татьяна, дочь Софьи Ивановны
 Олег Янковский — Игорь, «жених» Татьяны
 Наталья Щукина — Дина, продавщица из овощного магазина, «внучка» Софьи Ивановны
 Иван Янковский — Ваня, соседский мальчишка-«ангел», бросающий банановые шкурки
 Марк Рудинштейн — мужчина с ящиком шампанского

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Надежда Птушкина
 Режиссёры-постановщики — Михаил Агранович и Олег Янковский
 Оператор-постановщик — Михаил Агранович
 Оператор за камерой — Виктор Шейнин
 Художник-постановщик — Владимир Филиппов и Ольга Кравченя
 Композитор — Вадим Биберган
 Звукооператор — Роланд Казарян
 Режиссёр монтаж — Ольга Гриншпун
 Художники по костюмам — Наталья Дзюбенко
 Художники-гримёры — Светлана Лобанова и Луиза Мачильская
 Оркестр кинематографии Российской Федерации
 Дирижёр Сергей Скрипка
 Директор фильма — Валентина Зайцева
 Генеральные продюсеры — Игорь Толстунов и Владимир Грамматиков

Факты 
 В отличие от пьесы, в фильме главные герои моложе. В пьесе Тане и Игорю около шестидесяти, а Дине — сорок. В фильме — Тане и Игорю около пятидесяти, а Дине — всего 26.
 Романс «Приходи на меня посмотреть» на стихи Анны Ахматовой (муз. Вадима Бибергана) звучит в исполнении Елены Камбуровой
 Олег Янковский так говорит об этой работе:
Это была «проба пера». В потоке чудовищно-чёрного кино захотелось вдруг снять какую-то добрую, светлую историю, захотелось какой-то сказки и доброты. Хотя я исповедую и люблю другое кино.

Награды и номинации 
 2001 — Кинофестиваль «Окно в Европу»
 Лауреат конкурса «Выборгский счёт» (М. Агранович и О. Янковский)
 2001 — I фестиваль-смотр российских фильмов «про любовь» «Любить по-русски I» (Дом Ханжонкова)
 «Золотая подкова» (О. Янковский за режиссуру)
 «Золотая подкова» (О. Янковский за исполнение главной роли)
 2001 — Диплом жюри МКФ «goEast-2001» (Висбаден)
 2001 — «Ника»
 Номинация в категории «Лучшая мужская роль в кино» (О. Янковский)
 Номинация в категории «Лучшая женская роль» (Е. Васильева)
 2001 — «Кинотавр»
 Приз за лучшую мужскую роль (О. Янковский)

 2001 — Гран-при за лучший фильм «Золото Лістапада» на кинофестивале «Листопад» в Минске

Примечания

Ссылки 

 «Приходи на меня посмотреть» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Приходи на меня посмотреть» на Рускино.ру

Кинокомедии России
Кинокомедии 2000 года
Новогодние фильмы России
Фильмы России 2000 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Окно в Европу»
Экранизации пьес
НТВ-Профит
Фильмы о Москве